Christian Fiedler (acteur) (1940-2019), een Zweedse acteur
 Christian Fiedler (voetballer) (1975), een Duitse voetbaldoelman